Reden har flere betydninger:

 Reden–STOP Kvindehandel – en selvejende institution der hjælper ofre for kvindehandel
 Københavns Red – den åbne ankerplads ud for Københavns Havn.
 Slaget på Reden – et søslag, der blev udkæmpet den 2. april 1801 ud for København.
 Reden (film) – dansk animationsfilm fra 1992 instrueret af Maria Mac Dalland